Das Mixed der Wimbledon Championships 1991 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Zina Garrison und Rick Leach. Das Finale bestritten Natallja Swerawa und Jim Pugh gegen Elizabeth Smylie und John Fitzgerald, welches Smylie und Fitzgerald in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Spielplan auf ITFtennis.com (englisch)
 Spielplan auf WTAtennis.com (PDF; 183 kB) Dokument-Seite 4 (englisch)

Mixed
1991